После полуночи — устойчивая языковая форма, обозначающая время суток, следующее после двенадцати часов ночи и предшествующее рассвету или предрассветным сумеркам (условно оканчивается около 4 часов ночи/утра). Также может означать:

Фильмы 
  — США, 1927.
  — США, 1989.
 После полуночи — США, 1991.
  — Италия, 2004.
  — США, 2019.

Музыка 
  — бродвейский мюзикл, 2011.
Альбомы
  — альбом (1957) Нэта Кинга Коула.
  — альбом (2004) группы .
Песни
  — песня (1970) Джей Джей Кейла.
  — песня (2011) группы Blink-182.

См. также 
 Полночь (значения)